Coccola – strobilo legnoso caratteristico dei cipressi
 Nicolas Coccola – presbitero francese
 Monte Coccola – monte del Canada